Ivan Vassilievitch Lebedev (1895-1953), connu comme Ivan Lebedeff, acteur américain d'origine russe.
 Ivan Nikolaïevitch Lebedev (1850-1905), officier de marine russe, héros de la bataille de Tsushima.
 Ivan Konstantinovitch Lebedev (1884-1972), connu comme Jean Lébédeff, graveur français d'origine russe.